Уивинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уивинг, Самара (род. 1992) — австралийская актриса и фотомодель.
 Уивинг, Хьюго (род. 1960) — британо-австралийский киноактёр.